Okręty US Navy o nazwie USS "Stewart":
 Pierwszy "Stewart" (DD-13) był niszczycielem typu Bainbridge, który służył w latach 1902 – 1919.
 Drugi "Stewart" (DD-224) był niszczycielem typu Clemson, który wszedł do służby w 1923 i został z niej wycofany w 1946. Czasowo był używany przez Japonię w czasie II wojny światowej po tym jak został uznany za stracony i opuszczony.
 Trzeci "Stewart" (DE-238) jest niszczycielem eskortowym typu Edsall, który służył w latach 1943 – 47. Obecnie okręt muzeum w Galveston.

Stewart

ja:スチュワート (駆逐艦)